Le nom Mohamed Jawad peut désigner :

 Mohamed Jawad (footballeur) footballeur marocain,
 Mohamed Jawad (Afghan), jeune détenu de Guantanamo, de nationalité afghane, âgé d'entre 12 et 17 ans lors de son interpellation en 2002 (cf. :en:Mohamed Jawad). En , l'administration Obama décide qu'il sera le  détenu de Guantanamo à être jugé par une juridiction civile.